Теу () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Рошія-де-Секаш.
 Теу () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Зау-де-Кимпіє.